Сан Хосе ел Параисо има више значења:

 Сан Хосе ел Параисо (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе ел Параисо (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе ел Параисо (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе ел Параисо (Санто Доминго Тевантепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику